Бре́ндан Фле́тчер (, род. 15 декабря 1981 года) — канадский актёр и продюсер.

Жизнь и карьера 
Флетчер родился в Comox Valley, Британская Колумбия. За свою кинокарьеру снялся более чем в 110 фильмах и сериалах, среди которых «Страна приливов», «Фредди против Джейсона», «Рождение оборотня», «Сестра оборотня», «Король воздуха», «Сердце Америки» и другие.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джини»
Киноактёры Канады